Calvos ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden:

In Portugal
 Calvos (Guimarães), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Guimarães
 Calvos (Póvoa de Lanhoso), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Póvoa de Lanhoso

In Spanien
 Calvos de Randín in der Provinz Ourense der autonomen Region Galicien 

Siehe auch:
 Calvo-Doktrin
 García Calvo
 Calvo